Соревнования в плавании на 200 метров на спине (мужчины) на Олимпиаде 2004 года проводились с 18 по 19 августа в Афинском олимпийском спортивном комплексе.

Американец Аарон Пирсол победил в финале с преимуществом 2,40 сек над серебряным призёром, установив новый олимпийский рекорд. После финиша выяснилось, что Пирсол совершил техническую ошибку при прохождении одного из поворотов и был дисквалифицирован. Однако американская делегация подала протест, который был удовлетворён, так как судья, заполнявший документы, некорректно указал нарушение Пирсола. Аарон остался со своей наградой.

Медалисты

Отборочные

Заплыв 1

Заплыв 2

Заплыв 3

Заплыв 4

Заплыв 5

Полуфиналы

Заплыв 1

Заплыв 2

Финал

Ссылки 
 Официальная книга результатов, см. стр. 126   (PDF)

Плавание на летних Олимпийских играх 2004